Караган — название рек:

 Караган (приток Нени) — в Республике Алтай
 Караган (приток Чебдара) — в Республике Алтай
 Караган (приток Кузьё)
 Караган (приток Кана)
 Караган Шыхляр
 Караган Саади
 Караган Саатлы

См. также 
 Караган — другое название кустарника Карагана древовидная.